Zollerndorf ist ein deutscher Ortsname:
 Zollerndorf, bis 1907 Skrzydlewo, Kreis Birnbaum, Posen, seit 1920: Skrzydlewo, Dorf im Powiat Międzychodzki, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Zollerndorf, bis 1904 Dziubiellen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Dziubiele, Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Klein Zollerndorf